Эмилия Помар де Соуза Машаду (; 1 июля 1857, Касильяш, — 15 ноября, 1944, Лиссабон) — португальская  и .

Дочь Хулио Помара, купца галисийского происхождения, имевшего нефтяной склад в Касильяше. Эмилия Помар знала итальянский, французский, испанский и латинский языки. Перевела с французского роман «Преступление Джона Мэлори» автора Эрнесто Дуде, который был опубликован в газете «O Sul do Tejo» в 1885 году. В стихотворении «Игната Алмада» описала блокаду Лиссабона (1384). Была сотрудником журнала «Свет и милосердие» в Браге около трех десятилетий.

Работы 
 «Грешница»

Библиография 
 Мота, Генрих. Personalidades Cacilhenses. 1987.
 Васконселос, Мануэла. Великие фигуры португальского спиритического движения.